Kupieckie Domy Towarowe